Hjorthagen Vrams Gunnarstorp är ett naturvårdsområde i Bjuvs kommun i Skåne län.

Externa länkar 
 Länsstyrelsen Skåne
Bjuvs kommun
Naturvårdsområden i Skåne län
Naturskyddsområden bildade 1995